Station Paris Saint-Lazare Spoorwegstation in Parijs
 Saint-Lazare (metrostation) het naastgelegen metrostation